Suárez of Suarez is een veelvoorkomende Spaanse achternaam.

Het kan verwijzen naar:

Personen

Sport
 Antonio Suárez (1932-1981), Spaans wielrenner
 Luis Suárez (1935), Spaans voetballer
 Luis Fernando Suárez (1959), Colombiaans voetbalcoach
 Claudio Suárez (1968), Mexicaans voetballer
 Paola Suárez (1976), Argentijns tennisster
 Róger Suárez (1977), Boliviaans voetballer
 David Suarez (voetballer) (1979), Frans voetballer 
 Paolo Suárez (1980), Uruguayaans voetballer
 Leonel Suárez (1987), Cubaans atleet
 Luis Suárez (1987), Uruguayaans voetballer
 Mario Suárez (1987), Spaans voetballer 
 Carla Suárez Navarro, (1988) Spaans tennisster
 Jeffrén Suárez (1988), voetbalnaam Jeffrén, Venezolaans-Spaans voetballer
 Matías Suárez (1988), Argentijns voetballer
 Diego Orlando Suárez (1992), Boliviaans voetballer
 Denis Suárez (1994), Spaans voetballer

Politiek
 Inés Suárez (1507-1580), Spaans veroverares
 José María Pino Suárez (1869-1913), Mexicaans politicus
 Adolfo Suárez (1932-2014), Spaans politicus
 Alejandro José Suárez Luzardo (1965), Venezolaans advocaat en politicus

Overig
 Francisco Suárez (1548-1617), Spaans filosoof en theoloog 
 Adolfo Suárez Rivera (1927-2008), Mexicaans geestelijke
 Suarez (band), Belgische band

Geografie
 Suárez (Cauca), gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
 Suárez (Tolima), gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Suárez (Puerto Rico), plaats in Puerto Rico
 Coronel Suárez (partido), partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires 
 Coronel Suárez (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido
 Nicolás Suárez, provincie in het Boliviaanse departement Pando in Bolivia
 Puerto Suárez, stad in Bolivia

Spaanse achternaam